Oria steht für:

 eine antike Stadt der Oretani in Hispanien, siehe Oretum, heute bei Nuestra Señora de Zúqueca, 3 km südöstlich von Granátula de Calatrava in Spanien
 Oria (Apulien), eine italienische Stadt in der Provinz Brindisi
 Oria (Valsolda), einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Valsolda
 Oria (Almería), eine Gemeinde an der spanischen Provinz Almería.
 Oria (Fluss), einen Fluss in Spanien
 Oria (Schiff, 1920), ein Frachter, bei dessen Untergang 4100 Menschen starben
 Oria-Mannesmann, Marke für Fahrrad-Rohrsätze der Mannesmannröhren-Werke